André Gargalhada é um compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 A pensão da Pimpinela (c/ Cristóvão de Alencar)
 Bole-bole
 Galinha verde (c/ José Gonçalves)
 O homem da capa preta (c/ Paquito)
 Olá Seu Salomão! (c/ Joel de Almeida e Paquito)
 Tristeza (c/ Zé da Zilda)

Compositores do Brasil